Le vistemboir est un objet imaginaire mentionné dans la nouvelle Le Machin, de Jacques Perret (dans le recueil homonyme, NRF, Gallimard, 1955).

Dans cette nouvelle, le personnage central, Marcel Ledieu, qui a hérité cet objet de sa tante, propose une définition assez cohérente avec la recherche erratique qui est le fil conducteur du livre: « un appareil à mesurer la c.....ie » (page 17). 

On ne peut pas dire qu'il soit défini comme un bel objet, mais l'auteur, progressivement et pendant les 35 pages qui suivent, réussit à communiquer une réelle "charge" affective à ce vistemboir qui reste mystérieux. 

Ce nom a été adopté comme enseigne par nombre de brocanteurs. 

Néologisme
Jargon